La pesca con roca es una técnica de pesca originaria de la polinesia que es usada actualmente en Isla de Pascua, Chile. Se desconoce su antigüedad, al igual que su procedencia, se practica generalmente en la pesca sobre bote.

Todas las mañanas, junto con el sol, los pescadores, antes de subir al bote, salen al campo a seleccionar minuciosamente piedras volcánicas, más menos del tamaño de un puño, la cantidad depende del tiempo que dure la pesca pues cada piedra es una oportunidad, un posible pez.

Materiales  
 Máscara de buceo
 Lienza o nylon de pesca
 Anzuelos
 Carnada: pollo
 Cuchillo
 Roca volcánica
 Pan
 Crema bronceadora

Los preparativos 
Una vez anclado el bote al lugar seleccionado para la pesca, es imprescindible verificar si existen peces en el área, y si es que los hay se debe saber a que profundidad. Lo que hacen es llevar siempre consigo una máscara de buceo con la cual, recién detenida la embarcación, uno de los hombres introduce su cabeza en el agua y mira hacia el fondo, mientras otro pescador sujeta sus pies desde el bote. Para esto los pascuenses cuentan uno de los mares más claros del mundo, en el cual hay hasta 70 metros de visibilidad subacuática.

Procedimiento 
Consiste en colocar el anzuelo con la carnada sobre una piedra del tamaño aproximado de un puño, luego se le da una vuelta con un hilo de nylon de pesca pasándolo sobre el anzuelo con su carnada, sujetándolo así a la piedra. Posteriormente se debe adherir un pedazo de pan del diámetro de una moneda para luego enrollar la lienza sobre éste (las veces que sea necesario como para alcanzar la profundidad necesaria) también sujetándolo sobre la piedra. Entonces al arrojar el sistema al agua sucede el primer contacto; la piedra atraviesa el agua emitiendo un ruido percibido por los peces llamando su atención. El pescador debe soltar lienza del carrete lo suficiente como para que al desenrollarse quede en el nivel apropiado. Ahí primero se libera el pan, este atrae la masa de peces, luego se libera el anzuelo de la piedra, la cual cae al fondo una vez cumplida su función. Ahora la carnada está disponible, suspendida en el agua cual insecto ahogado, lista para ser bocado del pez más ágil (generalmente los peces que se busca extraer con esta técnica son el atún y el pisis, similar a la reineta pero de menor tamaño.)

Ventajas 
Las ventajas de esta técnica residen en la simpleza de los materiales ya que no se requiere flotador, enroscador ni siquiera plomo; solamente con un carrete simple, nylon, anzuelo, pan y/o pollo se puede efectuar esta simple pero eficaz forma de extracción.

Pesca artesanal
Cultura de la Isla de Pascua